Бобрава — топонимы и гидронимы в России и Чехии:

Россия 
 Бобрава — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Бобрава — село в Беловском районе Курской области.
Бобрава —  река, приток Псла.

Чехия 
 Бобрава — река, приток Свратки.